Shanghai Masters 2013 – trzeci duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2013/2014. Rozgrywany w Szanghaju w Chinach w dniach 16-22 września 2013 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 80 000
II miejsce: £ 35 000
Półfinalista: £ 19 500
Ćwierćfinalista: £ 11 000
Ostatnia 16: £ 7500
Ostatnia 32: £ 6000
Ostatnia 48: £ 2300
Ostatnia 64: £ 1500
Ostatnia 96: £ 250
Najwyższy break (kwalifikacje): £ 200
Najwyższy break (turniej): £ 2000
Break maksymalny (turniej): £ 40 000
Pula nagród: £ 425 000

Punkty do rankingu 
Zwycięzca: 7000
II miejsce: 5600
Półfinalista: 4480
Ćwierćfinalista: 3500
Ostatnia 16: 2660
Ostatnia 32: 1960 (980)*
Ostatnia 48: 1610 (805)*
Ostatnia 64: 1260 (630)*
Ostatnia 96: 910 (455)*
Ostatnia 128: 560 (280)*

 *Zawodnicy odpadający w swoim pierwszym meczu otrzymują liczbę punktów z nawiasu (połowę).

Runda dzikich kart 
Mecze zawodników z dziką kartą odbyły się w Szanghaju w dniach 17.-18 września 2012 roku.

Drabinka turniejowa

Finał

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne do fazy głównej turnieju odbyły się w dniach 7-10 sierpnia 2013 roku w Doncaster Dome, Doncaster w Anglii. Wyłoniły one 16 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Drabinka kwalifikacji

Breaki stupunktowe fazy telewizyjnej

Breaki stupunktowe kwalifikacji

Linki zewnętrzne 
 Shanghai Masters 2013 na snookerworld.pl

Shanghai Masters (snooker)
2013 w sporcie
2013 w Chinach